Драве́й () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 20 км на південь від Парижа, 7 км на північ від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 11126 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 28536,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Сайт туристичного бюро муніципалітету 
 Дравей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Дравей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ессонн